Schildberg (oggi Ostrzeszów) – città della Polonia
 Schildberg (oggi Štíty) – città della Repubblica Ceca